Юрий Кононенко: Кононенко, Юрий Ильич (1938—1995) — заслуженный художник Российской Федерации.
 Кононенко, Юрий Саввич (1955—2001) — украинский политик.